Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii, piątej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1996.

Lista startowa 
Podobnie jak w poprzedniej eliminacji, także i w tym przypadku z dziką kartą wystartował Tomasz Gollob. Kontuzjowanego Gary Havelocka zastąpił pierwszy zawodnik rezerwy toru Andy Smith. Rezerwę toru stanowili Marvyn Cox oraz Jan Stæchmann (drugi zawodnik oczekujący).

 (2) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (5) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (7) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (13) Joe Screen (Wielka Brytania)
 (12) Peter Karlsson (Szwecja)
 (4) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (3) Sam Ermolenko (Stany Zjednoczone)
 (17) Craig Boyce (Australia)
 (1) Hans Nielsen (Dania)
 (9) Leigh Adams (Australia)
 (18) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (6) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (8) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (15) Jason Crump (Australia)
 (16) Tomasz Gollob (Polska)
 (11) Tommy Knudsen (Dania)
 (10) Marvyn Cox (Niemcy) ¹)
 (20) Jan Stæchmann (Dania)
 (14) Gary Havelock (Wielka Brytania)

¹) Anglik Marvyn Cox startował w sezonie 1996 z licencją niemiecką.

Wyniki

Opis 
Wielką Nagrodę Wielkiej Brytanii wygrał Jason Crump. Drugi Hans Nielsen powiększył do 9 punktów przewagę nad Billy Hamillem, który był trzeci. Ponownie dobry występ (piąta miejsce) zanotował Tomasz Gollob, który awansował na ósme miejsce w klasyfikacji. Jednak jako zawodnik oczekujący Grand Prix '96 nie zagwarantuje sobie miejsce w przyszłorocznej Grand Prix, nawet w przypadku utrzymania ósmego miejsca.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Grand Prix Wielkiej Brytanii
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 1996
 Sezon żużlowy 1996

Wielka Brytania
1996
1996 w Wielkiej Brytanii
Sport w Londynie